

Sigle
 Research Octane Number – prova per determinare il numero di ottano
 Rise of Nations – videogioco strategico in tempo reale

Codici 
 RON – codice vettore ICAO di Our Airline
 RON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rondón (Colombia)
 RON – codice identificativo del locator di Ronchi dei Legionari, radioassistenza per la navigazione aerea
 ron – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua rumena
 RON – codice valutario ISO 4217 del Nuovo Leu rumeno, valuta della Romania

Musica 
 Ron – nome d'arte di Rosalino Cellamare, cantautore italiano
 Ron – album di Ron del 1985

Altro 
 Ron – città dell'India
 Ron Stoppable – personaggio del cartone animato Kim Possible
 Ron Weasley – personaggio della saga di Harry Potter